Amerikai Egyesült Államok
 Gail, a Texas állambeli Borden megye székhelye
 Ausztria
 Gail (szlovénul Zila / Zilja), folyó Ausztria déli részén, Villachnál torkollik a Drávába, annak legnagyobb jobb oldali mellékfolyója
 Gail-patak (Gailbach / Tiroler Gail), patak Kelet-Tirolban, Tassenbachnál torkollik a Felső-Drávába